Neuhäusgen (luks. Neihaischen) – małe miasteczko w południowym Luksemburgu, w gminie Schuttrange. W 2005 roku zamieszkiwało je 235 osób.

Miasta w Luksemburgu